Лукавица — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лукавица — деревня в Гродненском районе Гродненской области.

Босния и Герцеговина 
 Лукавица — город, центр общины Источно-Ново-Сараево в Республике Сербской в составе БиГ
 Лукавица — село в общине Лопаре в Республике Сербской в составе БиГ
 Лукавица — село в общине Миличи в Республике Сербской в составе БиГ
 Лукавица — город, центр общины Ново-Сараево в ФБиГ в составе БиГ
 Лукавица — село в общине Грачаница в ФБиГ в составе БиГ
 Лукавица — село в общине Челич в ФБиГ в составе БиГ

Россия 
 Лукавица — деревня в Мглинском районе Брянской области.

Сербия 
 Лукавица — село в общине Димитровград.
 Лукавица — село в общине Лазаревац.
 Лукавица — село в общине Тутин.

Словакия 
 Лукавица — деревня в Бардеёвском районе Прешовского края.
 Лукавица — деревня в Зволенском районе Банскобистрицкого края.

Украина 
 Лукавица — село в Самборском районе Львовской области.
 Лукавица — поселение, которое существовало на месте города Обухов.